Plusieurs compétitions sportives sont appelées Jeux de l'Amitié :
 les Jeux de l'Amitié organisés par les pays ayant boycotté les Jeux olympiques d'été de 1984 ;
 les Jeux de l'Amitié organisés en 1960, 1961 et 1963 en Afrique.